The Americano – cortometraggio del 1915 diretto da Travers Vale
The Americano – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Reliance Film Company 
L'americano (The Americano) – film del 1916 diretto da John Emerson
L'americano (The Americano) – film del 1955 diretto da William Castle